

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 13 сентября

Национальные 
 :
 Начинается неделя памяти Революции Фарропилья.
  алкогольного напитка кашаса.
  — День памяти детей-героев, павших в сражении при Чапультепеке в 1847 году.
  Россия — День программиста в невисокосные годы.
  —  борьбы с целиакией.

Религиозные 
  Православие
 Положение честного пояса Пресвятой Богородицы;
 память священномученика Киприана, епископа Карфагенского (258);
 память святителя Геннадия, патриарха Цареградского (471);
 Собор новомучеников Ясеновацких (1941—1944);
 память священномучеников Александра Любимова, пресвитера, и Владимира Двинского, диакона (1918);
 память священномучеников Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров (1937);
 память священномученика Димитрия Смирнова, пресвитера (1938).

  Католичество
 Память епископа Армана Ваннского, местночтимого святого.

События 
См. также: :Категория:События 13 сентября

До XX века 
 1333 — первое упоминание о Кафедральном соборе Кёнигсберга.
 1501 — Микеланджело начал работать над Давидом.
 1644 — Абердинская битва.
 1645 — битва при Филипхоу.
 1736 — основан город Челябинск.
 1741 — в Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами.
 1745 — Петербургской академией наук издан первый географический «Атлас Российский».
 1812 — Отечественная война 1812 года: на совете в Филях принято решение оставить Москву без боя.
 1838 — на Неве проведены испытания первого в мире электрохода — шлюпки, движимой электрической силой. Двигатель шлюпки, созданный  Б. С. Якоби, был питаем от тока батареи, состоявшей из 320 гальванических элементов. 
 1848
 во Львовском университете создана кафедра украинского языка.
 писатель Н. Гоголь после года паломничества в святые земли поселился в Москве.
 1862 — капрал Бартон Митчелл обнаружил потерянный Специальный приказ 191.

XX век 
 1902 — в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.
 1921 — завершилась битва при Сакарье.
 1922 — зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.
 1929 — английский учёный-бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике своё открытие — пенициллин.
 1937 — Азово-Черноморский край разделён на Краснодарский край и Ростовскую область.
 1940 — Вторая мировая война: вторжение итальянских войск в Египет.
 1948 — вторжение индийской армии в Хайдарабад.
 1958 — в Индийском океане, в территориальных водах султаната Оман, столкнулись на полном ходу два танкера с грузом сырой нефти: французский «Фернай Жильбер» и либерийский «Мелика». После сильного удара и последовавших за ним взрывов и пожара оба корабля затонули. Трагедия привела к гибели 21 человека.
 1960 — день рождения бионики (в США состоялся первый симпозиум).
 1965
 Совет министров СССР принял постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда.
 В США вышел сингл «Yesterday» группы «Битлз».
 1968 — Албания формально вышла из Организации Варшавского договора (фактически вышла ещё в 1961 году).
 1983 — в Москве А. Кортнев и В. Пельш создали музыкальную группу «Несчастный случай».
 1985 — Выпущенная первая часть игры из серии Super Mario Bros. для платформы Famicom.
 1986 — В США вышел американский мультсериал «Настоящие охотники за привидениями».
 1991 — президент США Джордж Буш-ст. отказал Израилю в выделении 10 миллиардов долларов для строительства домов для эмигрантов из СССР.
 1993 — подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.
 1995 — после футбольного матча Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «Панатинаикос» испанский судья  обвинил киевлян в попытке подкупа арбитров, после чего «Динамо» было отстранено от еврокубков на три года.
 1996 — В США вышел американский фильм «Максимальный риск».
 1997 — столкновение немецкого Ту-154 и американского C-141 над Атлантическим океаном близ юго-западного побережья Африки. Погибли 33 человека.
  — взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.
  — звание «Почётный гражданин Москвы» присвоено патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, композитору Александре Пахмутовой и лётчику Виталию Попкову.

XXI век 
 
 принята Декларация о правах коренных народов.
 суд вынес свой вердикт относительно фактов шпионажа в «Формуле-1».
  — серия терактов в Дели.
  — 38 человек погибли в результате пожара в наркологическом диспансере Талдыкоргана.
  — при крушении пассажирского самолёта ATR 42 в Венесуэле близ города Пуэрто-Ордас, погибли 15 человек, 36 ранены.
  — 37 человек погибли в результате пожара в психоневрологическом интернате под Новгородом.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 13 сентября

До XIX века 
 1601 — Ян Брейгель Младший (ум. 1678), нидерландский (фламандский) художник.
 1766 — Сэмюэл Уилсон (ум. 1854), американский торговец, прообраз Дяди Сэма — национального символа Америки.
 1775 — Лора Секорд (ум. 1868), канадская героиня англо-американской войны.

XIX век 
 1803 — Жан Гранвиль (ум. 1847), французский рисовальщик-иллюстратор.
 1814 — Александр Штиглиц (ум. 1884), российский банкир, промышленник и меценат.
 1819 — Клара Шуман (ум. 1896), немецкая пианистка, композитор, музыкальный педагог, жена Роберта Шумана.
 1836 — Валентин Амфитеатров (ум. 1908), русский православный проповедник, протоиерей.
 1846 — Владимир Барановский (погиб в 1879), русский изобретатель, конструктор первых систем скорострельной артиллерии.
 1851 — Уолтер Рид (ум. 1902), американский военный врач, открывший причины жёлтой лихорадки.
 1853 — Софья Перовская (казнена в 1881), российская террористка, одна из руководителей «Народной воли».
 1857 — Милтон Херши (ум. 1945), основатель первой в США шоколадной компании «Херши» и городка Херши в Пенсильвании.
 1860 — Джон Першинг (ум. 1948), американский генерал, участник испано-американской и Первой мировой войн, национальный герой США.
 1863 — Артур Хендерсон (ум. 1935), английский политик, глава Международной конференции по разоружению, лауреат Нобелевской премии мира (1934).
 1874 — Арнольд Шёнберг (ум. 1951), австрийский композитор-модернист.
 1876 — Шервуд Андерсон (ум. 1941), американский писатель.
 1886 — Роберт Робинсон (ум. 1975), английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1947).
 1887 — Леопольд Ружичка (ум. 1976), швейцарский химик, лауреат Нобелевской премии (1939).
 1894
 Джон Бойнтон Пристли (ум. 1984), английский писатель и драматург.
 Юлиан Тувим (ум. 1953), польский поэт и прозаик.
 1898 — Марк Прудкин (ум. 1994), советский актёр театра и кино, народный артист СССР (фильмы «Анна Каренина», «Братья Карамазовы» и др.).
 1899 — Корнелиу Кодряну (ум. 1938), румынский религиозный и политический деятель, правозащитник.

XX век 
 1903 — Клодетт Кольбер (ум. 1996), американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 1916 — Роальд Даль (ум. 1990), валлийский писатель, автор сказки «Чарли и шоколадная фабрика».
 1922 — Има Сумак (ум. 2008), перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.
 1923 — Зоя Космодемьянская (казнена в 1941), советская партизанка, первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) в годы Великой Отечественной войны.
 1924 — Морис Жарр (ум. 2009), французский композитор, отец Жана-Мишеля Жарра.
 1928 — Роберт Индиана (ум. 2018), американский художник, представитель движения поп-арт.
 1929
 Николай Гяуров (ум. 2004), болгарский оперный певец (бас), солист Большого театра и «Ла Скалы».
 Екатерина Еланская (ум. 2013), советская и российская актриса театра и кино, режиссёр театра, народная артистка РФ.
 Георгий Еляков (ум. 2005), советский и российский специалист в области органической химии.
  — Марджори Джексон-Нельсон, австралийская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка (1952).
 1933 — Ариф Меликов (ум. 2019), азербайджанский композитор, народный артист СССР.
 1934 — Тамара Милашкина, российская оперная певица (сопрано), солистка Большого театра.
 1935 — Альберт Лиханов (ум. 2021), писатель, президент Российского детского фонда.
 1936 — Стефано Делле Кьяйе (ум. 2019), итальянский ультраправый политик, основатель Национального авангарда.
 1939 — Гунтис Улманис, президент Латвии (1993—1999).
 1941
 Тадао Андо, японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии (1995).
 Дэвид Клейтон-Томас, канадский гитарист, певец, композитор, бывший вокалист группы «Blood, Sweat & Tears».
 1944 — Жаклин Биссет, английская актриса, обладательница «Золотого глобуса».
 1946 — Генри Купрашвили, грузинский пловец, основатель школы грузинского плавания.
 1951 — Александр Розенбаум, певец-бард, поэт, композитор, актёр, народный артист России.
 1955 — Татьяна Миткова, диктор российского телевидения, главный редактор телеканала НТВ.
 1958 — Олег Кваша, российский музыкант и композитор, автор популярных песен.
 1960 — Артём Боровик (погиб в 2000), советский и российский журналист, ведущий, медиаменджер.
 1961 — Дэйв Мастейн, американский гитарист, вокалист, автор песен, лидер трэш-метал-группы «Megadeth».
 1964 — Илья Сегалович (ум. 2013), один из основателей поисковой системы «Яндекс».
 1966 — Игорь Кравчук, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.
 1967 — Майкл Джонсон, американский легкоатлет, спринтер, 4-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира.
 1968 — Эмма Виклунд (урожд. Эмма Шёберг), шведская фотомодель и киноактриса.
  — Даниэль Фонсека, уругвайский футболист.
 1971 — Горан Иванишевич, хорватский теннисист, победитель Уимблдонского турнира 2001 года, бывшая вторая ракетка мира. 
 1973 — Фабио Каннаваро, итальянский футболист, чемпион мира (2006), лучший футболист мира 2006 года.
 1976
 Пума Свид, шведская порноактриса.
 Жозе Теодор, канадский хоккеист, вратарь.
 1977 — Ираклий Пирцхалава, российский певец и радиоведущий грузинского происхождения.
 1979
 Линда Груббен, норвежская биатлонистка, двукратная чемпионка мира.
 Каталина Крус, американская киноактриса и модель.
 Иван Милькович, сербский волейболист.
 1988 — Юрий Подладчиков, швейцарский сноубордист, олимпийский чемпион и чемпион мира в хафпайпе. 
 1989 — Томас Мюллер, немецкий футболист, чемпион мира (2014).
  — Джейми Андерсон, американская сноубордистка, двукратная олимпийская чемпионка в слоупстайле (2014 и 2018)
  — Ксения Афанасьева, российская гимнастка, двукратная чемпионка мира.
  — Элис Мертон, немецкая певица, поэт-песенник.
  — Киран Бадлу, нидерландский яхтсмен-виндсерфер, олимпийский чемпион (2020).
  — Йерри Тольбринг, шведский гандболист.
  
 Адриан Кемпе, шведский хоккеист. 
 Лили Рейнхарт, американская актриса.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 13 сентября

До XIX века 
 81 — Тит Флавий Веспасиан (р. 39), римский император (79—81), из династии Флавиев.
 1506 — Андреа Мантенья (р. ок. 1431), итальянский художник.
 1592 — Мишель де Монтень (р. 1533), французский писатель и философ.
 1598 — Филипп II Габсбург (р. 1527), король Испании (с 1556) и Португалии (с 1580).
 1624 — убита Кетеван (р. 1565), царица восточногрузинского царства Кахетия, великомученица.
 1657 — Якоб ван Кампен (р. 1596), художник и архитектор, крупнейший представитель голландского классицизма.
 1785 — Иоахим Ибарра (р. 1726), испанский книгопечатник.

XIX век 
 1804 — Семён Щедрин (р. 1745), русский живописец-пейзажист, академик.
 1847 — Никола Шарль Удино (р. 1767), французский военный деятель, маршал Империи.
 1859 — Фаддей Булгарин (р. 1789), русский писатель, журналист, критик, издатель.
 1872 — Людвиг Фейербах (р. 1804), немецкий философ-материалист.
 1877 — Мария Анна (р. 1805), принцесса Баварская, дочь короля Баварии Максимилиана I, в замужестве — королева-консорт Саксонии.
 1894 — Эммануэль Шабрие (р. 1841), французский композитор.

XX век 
 1918 — Павел Безобразов (р. 1859), русский историк, учёный-византинист, публицист, прозаик, переводчик.
 1921 — Альфред Грандидье (р. 1836), французский путешественник и натуралист, член Парижской академии наук.
 1943 — Борис Блинов (р. 1909), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1946 — Евгений Лансере (р. 1875), советский и российский график и живописец, народный художник РСФСР.
 1948 — Пауль Вегенер (р. 1874), немецкий актёр театра и кино, кинорежиссёр.
 1949 — Август Крог (р. 1874), датский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1920).
 1977
 Станислав Калесник (р. 1901), советский учёный-географ, профессор, академик АН СССР.
 Леопольд Стоковский (р. 1882), американский дирижёр, основатель Американского симфонического оркестра.
 1985 — Дэйн Радьяр (р. 1895), франко-американский композитор, художник, поэт, философ и астролог.
 1987 — Мервин Лерой (р. 1900), американский кинорежиссёр, продюсер, актёр.
 1991 — Барух Ашлаг (р. 1907), польский и израильский каббалист.
 1992 — Евгений Зайцев (р. 1908), народный художник БССР, член-корреспондент Академии художеств СССР.
 1996 — Тупак Шакур (при рожд. Лесэйн Пэриш Крукс; 1971), американский музыкант, хип-хоп-исполнитель, актёр, продюсер.

XXI век 
 2002 — Александр Казанцев (р. 1906), советский и российский писатель-фантаст.
 2003 — Нинель Мышкова (р. 1926), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 2014 — Ольга Кознова (р. 1926), театральная актриса, телережиссёр, сценарист, заслуженная артистка РСФСР.
 2022 — Жан-Люк Годар (р. 1930), франко-швейцарский кинорежиссёр, кинокритик, актёр, сценарист, монтажёр и кинопродюсер.

Приметы 
 На Куприяна начинали убирать корнеплоды: морковь, свеклу, копать картофель.
 Всяк корешок в своей поре.
 Картошка — хлебу присошка.
 С этого дня улетают журавли.

См. также

Примечания